Le nom de famille de Villeneuve est porté par deux familles distinctes de la noblesse française subsistante sans origine commune prouvée à ce jour.

En Languedoc

En Provence